Rhinoplatia är ett släkte av skalbaggar. Rhinoplatia ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blombaggar
Rhinoplatia